El término Spinning Puede referirse a:

 El entrenamiento mediante el uso de una bicicleta estática, o spinning.
 La modalidad de pesca deportiva conocida como spinning.
 La hiladora multi-bobina Spinning Jenny.